Staub (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 Staub (Spyra), een muziekalbum uit 2014 van Spyra

Personen
 Ernst Volker Staub, Duits terrorist
 Paul Staub, Zwitsers roeier
 Roger Staub, Zwitsers alpineskiër